Sezon 1960 był pierwszym sezonem Niemieckiej Formuły Junior.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1960 w sportach motorowych
1960
Formuła Junior